Венцковский - фамилия:

 Венцковский, Станислав (1882—1942) — полковник Войска Польского, общественный деятель.
 Венцковский, Тадеуш (род. 1952) — польский учёный, ректор Вроцлавского технологического университета в 2008–2016 годах.

См. также 
 Вейцковский